Первый дивизион ПФЛ 2000 — очередной сезон второго по значимости дивизиона чемпионата России по футболу.

Участники 
Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после высшего дивизиона обозначены красной стрелкой ()

Турнирная таблица 

* Примечание. С «Локомотива» (Санкт-Петербург) снято 6 очков.

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Отложенный (из-за задержки рейсового самолёта с командой гостей) матч 15-го тура «Локомотив» (Чита) — «Спартак-Чукотка» был перенесён на 29 июля — день, когда уже завершились остальные матчи 1-го круга (матчи заключительного тура первого круга прошли 11 июля, второй круг начинался 4 августа). К тому времени непростое финансовое положение «Спартака-Чукотки» ещё более ухудшилось, и клуб находился на грани снятия с турнира. Однако самая продолжительная поездка всё же состоялась (на игру отправились всего 11 футболистов), матч закончился победой «Локомотива» со счётом 7:0. При этом, неприбытие на последний матч и последующее снятие команды с первенства означали в соответствии с регламентом аннулирование результатов всех проведённых «Спартаком-Чукоткой» матчей, т.к. их было бы проведено менее 50%. Не исключён вариант, что поездка в Читу была профинансирована заинтересованными соперниками-конкурентами. 2 августа клуб снялся с первенства, в матчах 2-го круга ему были засчитаны технические поражения (0:3).

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 

2000
Футбол в России в 2000 году